Березниковская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Березники:

 Березниковская ТЭЦ-2
 Березниковская ТЭЦ-4
 Березниковская ТЭЦ-10